Newman hace referencia a:

Newman palabra inglesa que significa nuevo hombre.
Newman, una ciudad californiana.
Alfred Newman (1901-1970), compositor musical de cine estadounidense.
Barnett Newman (1905-1970), pintor estadounidense.
Cathy Newman (1974-), periodista y presentadora de televisión británica.
Max Newman (1897-1984), matemático británico.
Paul Newman (1925-2008), actor y director de cine estadounidense.
Thomas Newman (1955-), compositor estadounidense.
John Henry Newman (1801-1890), cardenal británico.
Randy Newman (1943-), músico y compositor estadounidense.
Ryan Newman (1977-), piloto de NASCAR estadounidense.
Saul Newman (1972-), teórico político australiano.
Stuart Newman (1945-), profesor de biología y anatomía estadounidense.
Margaret Newman (1933-2018), teorizadora de enfermería estadounidense.

Autores de nombres botánicos 
 E.M.Newman - E.M. Newman fl. 1956
 Edward Newman, botánico inglés, 1801-1876
 F.Newman - Francis William Newman ca. 1796-1859
 K.R.Newman - Karl Robert Newman 1931-
 M.F.Newman - Mark Fleming Newman 1959-

Lugares 
En Australia
 Newman, población del estado de Australia Occidental.

En Estados Unidos
 Newman, ciudad del estado de California.
 Newman, ciudad del estado de Illinois. 
 Newman Grove, ciudad del estado de Nebraska.
 Newman Lake, área incorporada del estado de Washington.

Clubes 
 Club Newman, club deportivo dedicado al rugby.